Владимир Галузин:
 Галузин, Владимир Васильевич (род. 1956) — советский и российский оперный певец.
 Галузин, Владимир Сергеевич (род. 1988) — российский хоккеист.